Альтернативний Суперкубок України з футболу — умовна назва для позначення матчів між чемпіоном та володарем (фіналістом) Кубка України 1992 — 2003 років, коли національного Суперкубка ще не існувало. Термін уперше пролунав на Конференції Професіональної футбольної ліги України 2 липня 2004 року.

Історична довідка 

Рішення про запровадження в Україні нового турніру — Суперкубка — було ухвалене навесні 2004-го, а 10 липня того ж року в Одесі відбувся довгоочікуваний старт. На презентації новоутворення та призу його переможцю, що відбулася 2 липня в Києві на Конференції Професіональної футбольної ліги України, президент цієї організації Равіль Сафіуллін, окрім іншого, ознайомив присутніх функціонерів та журналістів із рішенням ПФЛ № 375/19 від 22.06.2004 «Про альтернативний Суперкубок України з футболу (1992 — 2003 роки)».

Повний текст рішенні такий: «Професіональна футбольна ліга України виносить на розгляд громадськості пропозицію визначити володарів національного Суперкубка 1992 — 2003 років, тобто за період, коли цього турніру, що складається з одного матчу, ще не існувало. Пропонуємо вважати розіграшем альтернативного Суперкубка України матч наступного сезону, в якому зустрічалися чемпіон і переможець Кубка (фіналіст — якщо одна команда виграла обидва змагання) попереднього. У випадку, якщо такий матч завершився внічию, пропонуємо в якості додаткового критерію брати до уваги рахунок гри цих команд у 2-му колі того ж чемпіонату».

Був розроблений ескіз призу, котрим мали нагородити лауреатів альтернативного Суперкубка України 1992 — 2003 років. На згаданій Конференції ПФЛ 02.07.2004 Равіль Сафіуллін оголосив, що приз буде платинового відливу, проте не відомо, чи існував він насправді. Після 2004 року ідея альтернативного Суперкубка зникла з поля зору футбольного загалу України.

Статистика

Лауреати

Склади команд-переможниць

1992 
 Склад «Чорноморця»: О.Суслов, А.Телесненко, С.Процюк, Ю.Букель, К.Кулик, Д.Парфенов, І.Цимбалар, В.Лебідь, А.Лозовський, О.Кошелюк, Ю.Сак, С.Гусєв. Тренер: В.Є.Прокопенко.

1993 
 Склад «Динамо»: І.Кутєпов, О.Лужний, В.Пономаренко, В.Хруслов, С.Шматоваленко, В.Шаран, С.Ковалець, С.Ребров, А.Анненков, Ю.Грицина, В.Прудиус, Д.Топчієв, В.Леоненко, А.Безсмертний. Тренер: М.І.Фоменко.

1994 
 Склад «Чорноморця»: О.Суслов, А.Телесненко, О.Чередник, А.Гашкін, Ю.Букель, І.Жабченко, Д.Парфенов, В.Колесниченко, В.Мусолітін, Т.Гусейнов, О.Співак, Ю.Сак. Тренер: Л.Й.Буряк.

1995 
 Склад «Динамо»: О.Шовковський, О.Лужний, С.Шматоваленко, С.Беженар, О.Головко, Д.Михайленко, Ю.Дмитрулін, Є.Похлєбаєв, С.Коновалов, С.Мізін, С.Скаченко, В.Косовський, С.Ребров, А.Шевченко. Тренер: Й.Й.Сабо.

1996 
 Склад «Динамо»: О.Шовковський, О.Лужний, С.Беженар, О.Головко, В.Ващук, Д.Михайленко, Ю.Максимов, Ю.Калитвинцев, В.Косовський, П.Шкапенко, О.Антюхин, В.Кардаш, С.Ребров. Тренер: Й.Й.Сабо.

1997 
 Склад «Динамо»: В.Кернозенко, О.Лужний, С.Беженар, А.Гусін, О.Головко, В.Ващук, Д.Михайленко, Ю.Калитвинцев, Ю.Максимов, О.Хацкевич, В.Белькевич, В.Косовський, А.Шевченко, С.Ребров. Тренер: В.В.Лобановський.

1998 
 Склад «Динамо»: О.Шовковський, О.Лужний, А.Гусін, Д.Михайленко, О.Головко, В.Ващук, Ю.Дмитрулін, К.Каладзе, О.Кирюхін, С.Ребров, В.Кардаш, А.Шевченко, О.Герасименко, В.Белькевич. Тренер: В.В.Лобановський.

1999 
 Склад «Динамо»: О.Шовковський, В.Єзерський, М.Шацьких, О.Герасименко, О.Головко, В.Ващук, Ю.Дмитрулін, К.Каладзе, В.Кардаш, А.Яшкін, С.Кормильцев, О.Кирюхін, А.Гусін, С.Ребров. Тренер: В.В.Лобановський.

2000 
 Склад «Динамо»: О.Шовковський, О.Хацкевич, О.Герасименко, О.Головко, В.Ващук, А.Несмачний, К.Каладзе, Д.Михайленко, В.Белькевич Л.Боднар А.Яшкін М.Шацьких С.Серебренников. Тренер: В.В.Лобановський.

2001 
 Склад «Шахтаря»: Ю.Вірт, М.Старостяк, А.Ндіайє, А.Тимощук, С.Попов, А.Конюшенко, О.Олексієнко, М.Аліуце, Д.Агахова, О.Бахарєв, С.Ателькін, Г.Зубов, І.Окоронкво, А.Воробей. Тренер: В.Є.Прокопенко.

2002 
 Склад «Шахтаря»: В.Ковалевський, М.Старостяк, А.Ндіайє, М.Левандовський, А.Тимощук, С.Попов, Д.Глевецкас, Д.Родригес, О.Гай, Д.Флоря, Г.Зубов, А.Конюшенко, О.Бєлик, А.Воробей. Тренер: Н.Скала.

2003 
 Склад «Динамо»: О.Шовковський, Діого Ринкон, Д.Онищенко, С.Федоров, Т.Гіоане, О.Хацкевич, О.Гусєв, Б.ель-Каддурі, А.Несмачний, Г.Гавранчич, В.Белькевич, Й.Лєко, М.Шацьких, Г.Пеєв. Тренер: О.О.Михайличенко.

Цікавий факт 
18 травня 1987 року відбувся передостанній розіграш Кубка сезону СРСР — радянського Суперкубка. Його переможцем стало київське «Динамо», яке здолало московське «Торпедо». Для команди Валерія Лобановського то була третя перемога в турнірі, й за цим показником «блакитно-білі» встановили всесоюзний рекорд. Той розіграш був особливим не тільки через досягнення киян, а й через те, що він пройшов у рамках іншого турніру: радянські футбольні чиновники не знайшли для Кубка сезону місця в календарі, тому його володарем мав стати переможець матчу чемпіонату СРСР між «Динамо» та московським «Торпедо». Основний час поєдинку завершився внічию — 1:1, цей результат увійшов у таблицю чемпіонату, а для визначення володаря Суперчаші команди пробивали 11-метрові, де влучнішими були кияни — 5:4.

Див. також 
 Суперкубок України з футболу
 Суперкубок УРСР з футболу
 Суперкубок СРСР з футболу

Джерела 
 Газета «Український футбол» за 27.06.2017, № 47-48, с. 5

Посилання 
 Раритетні футбольні документи з архівних установ Києва (слайди) 
 Інформація про Альтернативний Суперкубок України у фондах Центрального державного електронного архіву України 

Футбольні змагання в Україні
Суперкубки України